

Toponymie 

 Rieti, est une ville italienne de la province du même nom dans la région du Latium ;
 Province de Rieti est une province italienne du Latium, dont le chef-lieu est la ville de Rieti ;
 Arrondissement de Rieti est une ancienne subdivision administrative française du département de Rome ;
 Délégation de Rieti ancienne subdivision administrative de l’État pontifical ;

Nom de personne 

 Fabio Rieti un artiste visuel, peintre, mosaïste et muraliste, de nationalité italienne, américaine et française ;
 Nicky Rieti un scénographe, peintre et décorateur de théâtre ;
 Vittorio Rieti est un compositeur italien de musique classique ;

Autre 
 Colombe de Rieti, dite aussi Colombe de Pérouse (Rieti, 2 février 1467 - Pérouse, 20 mai 1501), est une mystique italienne membre du Tiers-Ordre dominicain ;
 Bataille de Rieti; oppose les troupes d'une expédition autrichienne aux insurgés napolitains ;
 Bulle d'or de Rieti bulle pontificale promulguée à Rieti en août 1234


Homonymie